Богдан Огинский (): Огинский, Богдан Александрович (ок. 1619 1649) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, хорунжий надворный литовский, подчаший браславский.
 Огинский, Богдан Матвеевич (ум. 1625) — общественный, военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, полковник, подкоморий трокский.